Milspe bezeichnet

 Milspe (Ennepetal), ehemalige Gemeinde und heutiger Ortsteil von Ennepetal, Nordrhein-Westfalen
 Milspe (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald, Nordrhein-Westfalen